

Automobilismo 
Ewing – scuderia motoristica statunitense

Geografia 
 Stati Uniti d'America
Ewing – villaggio della Contea di Franklin, Illinois
Ewing – città della Contea di Fleming, Kentucky
Ewing – township della Contea di Marquette, Michigan
Ewing – città della Contea di Lewis, Missouri
Ewing – villaggio della Contea di Holt, Nebraska
Ewing – township della Contea di Mercer, New Jersey
Ewing – census-designated place della Contea di Lee, Virginia

Altro
Ewing Seamount – montagna sottomarina dell'Oceano Atlantico situata sul Tropico del Capricorno

Persone 
Al Ewing – fumettista britannico
Blake McIver Ewing – attore e cantante statunitense
Bradie Ewing – ex giocatore di football americano statunitense 
Brandon Ewing – ex cestista statunitense
Buck Ewing – giocatore di baseball e allenatore di baseball statunitense
Daniel Ewing – cestista statunitense
Larry Ewing – informatico statunitense
Maria Ewing – soprano e mezzosoprano statunitense
Patrick Ewing – ex cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
Patrick Ewing – ex cestista statunitense con cittadinanza giamaicana, figlio del precedente
Reid Ewing – attore statunitense
Thomas W. Ewing – politico statunitense

Altro 
 Ewing – famiglia di personaggi della serie televisiva Dallas
 Miss Ellie Ewing – personaggio della serie televisiva Dallas
 Pamela Barnes Ewing – personaggio della serie televisiva Dallas
 Sue Ellen Ewing – personaggio della serie televisiva Dallas
 Ferrovia Ewing – tipo di ferrovia monorotaia 
 Sarcoma di Ewing – tipo di sarcoma